Cuvântul Mureș se poate referi la:

 județul Mureș în partea de nord a României
 râul Mureș
 municipiul Târgu Mureș
 orașul Ocna Mureș
 o navă de lux (denumită până 1990 Mircea cel Mare)

Vezi și 
 Mureșul (dezambiguizare)
 Mureșeni
 Mureșenii Bârgăului, Bistrița-Năsăud
 Mureșenii de Câmpie, Cluj
 

Toponime românești